Carl-Schurz-Kaserne steht für:
Carl-Schurz-Kaserne (Bremerhaven)
Carl-Schurz-Kaserne (Hardheim)
Carl-Schurz-Kaserne (Idar-Oberstein)